APM:
 Apple Partition Map — схема розмітки в Mac OS
 Agile software development — гнучка методологія розробки. 
 Advanced Power Management — набір функцій (API), що дозволяє програмам керувати параметрами енергоспоживання персонального комп'ютера, сумісного з IBM PC. 
 APM (actions per minute) — дії за хвилину (в кіберспорті).